Тенакатита има више значења:

 Тенакатита (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тенакатита, Сентро Акуикола (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику